Дми́трий Шевче́нко: Шевченко, Дмитрий Анатольевич (род. 1949) — российский экономист, заведующий кафедрой маркетинга и рекламы.
 Шевченко, Дмитрий Валерьевич (род. 1964) — советский и российский киноактёр.
 Шевченко, Дмитрий Игоревич (род. 1968) — советский и российский легкоатлет.
 Шевченко, Дмитрий Степанович (род. 1967) — советский и российский фехтовальщик.
 Шевченко, Дмитрий Эдуардович (род. 1995) — казахстанский и российский хоккеист.